CTMS steht als Abkürzung für:
 Clinical Trial Management System
 Cardo TileMapService, einen proprietären Webdienst (kein OGC-Standard) zur Auslieferung von Kartenkacheln in Cardo 

CTMS